Punkin Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Punkin Center (Arizona)
 Punkin Center (Kansas)
 Punkin Center (Louisiana)
 Punkin Center (Missouri)
 Punkin Center (Dawson County, Texas)
 Punkin Center (Eastland County, Texas)
 Punkin Center (Parker County, Texas)

Siehe auch:
 Pumpkin Center